Лос Торос има више значења:

 Лос Торос, Естасион (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Торос (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Торос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Торос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Торос (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Торос (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Торос (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Торос (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Торос (Итурбиде), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику